República francesa puede referirse a:
 El nombre oficial del Estado habitualmente denominado Francia.
 Periodos históricos de dicho país:
 Primera República francesa (1792-1804)
 Segunda República francesa (1848-1852)
 Tercera República francesa (1870-1940)
 Gobierno provisional de la República francesa (1944-1946) (en el exilio; el régimen de Vichy se llamó Estado francés (1940-1944))
 Cuarta República francesa (1946-1958)
 Quinta República francesa (1958-Presente)
 ENET 28 República Francesa, centro educativo argentino.